Celsia est un genre désuet de plantes à fleurs.

En 1753, Carl von Linné publie dans son Species Plantarum le genre Celsia dans la famille des Scrophulariaceae.
 Celsia L., 1753 est synonyme de Verbascum L., 1753.

En 1760, Georg Rudolf Boehmer publie le genre Celsia dans la famille des Colchicaceae.
 Celsia Boehm., 1760 est synonyme de Colchicum L., 1753.

En 1763, Philipp Conrad Fabricius publie le genre Celsia dans la famille des Hyacinthaceae, à partir des travaux de Lorenz Heister.
 Celsia Heist. ex Fabr., 1763 est synonyme de Ornithogalum L., 1753.

Il existe également Celsia Stephens, 1829, un genre douteux de Lépidoptères.

Références 
 Celsia L., 1753
 
 
 
 
 

 Celsia Boehm., 1760
 
 
 
 
 

 Celsia Heist. ex Fabr., 1763
 
 
 
 
 

 Celsia Stephens, 1829
 
 

Synonyme de genre de plantes (nom scientifique)